de Laubenfels se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David John de Laubenfels
 Max Walker de Laubenfels